Brüdern ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Brüdern (1920–1968), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Jörg Brüdern (* 1962), deutscher Mathematiker